Seznam držav po proizvodnji naftePrvih 10 držav proizvaja čez 64% svetovne proizvodnje.

Glej tudi
 Naftne rezerve
 Vrhunec nafte
 Nekonvencionalna nafta

Sklici

Zunanje povezave
  
 

Naftna industrija